Przetrwały otwór owalny
 Port lotniczy Pafos